NGC 6950 — группа звёзд в созвездии Дельфин.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6950
Дельфин (созвездие)
Группы звёзд